Csehország
 Luže, település a Chrudimi járásban
 Szlovénia
 Luže, település Šenčur községben